Александр Чекулаев:
 Чекулаев, Александр Викторович (род. 1985) — латвийский футболист.
 Чекулаев, Александр Иванович — советский конькобежец, мастер спорта СССР международного класса.